Kupferwismutglanz (auch Kupferwismuterz) ist eine veraltete, bergmännische Bezeichnung für

 das Mineral Emplektit (nach Schneider)
 das Mineral Wittichenit (nach Naumann)